Les Licinii Luculli sont des membres d'une branche de la gens des Licinii.

 Lucius Licinius Lucullus, curule aedile en -202
 Caius Licinius Lucullus, tribun de la plèbe en -196, il propose l’établissement du tresviri epulones, et est l’une des trois personnes élu à ce nouveau poste.
 Marcus Licinius Lucullus, préteur peregrin en -186
 Lucius Licinius (L. f.) Lucullus, consul en -151
 Publius Licinius Lucullus, tribun de la plèbe en -110
 Lucius Licinius L. f. (L. n.) Lucullus, préteur en -104.
 Lucius Licinius L. f. L. n. Lucullus, son fils, dit Lucullus, consul en -74, vainqueur de Mithridate.
 Marcus Licinius L. f. L. n. Lucullus, adopté par la gens Terentia en tant que Marcus Terentius M. f. Varro Lucullus, consul en -73.
 Lucius Licinius Lucullus, préteur en -67.
 Cnaeus Licinius Lucullus, ami de Cicéron
 Lucius Licinius L. f. L. n. Lucullus, fils du consul de -74, élevé par son oncle, Caton, et Cicéron. Tué à la bataille de Philippes en 42 av. J.-C.